Gelshorn ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Anton Gelshorn (1814–1875), katholischer Priester und deutscher Politiker
 Julia Gelshorn (* 1974), deutsche Kunsthistorikerin